Ла-Кампана :

 Ла-Кампана (Испания) — город в Андалусии
 Ла-Кампана (Мексика) — археологический памятник 2-1 тыс. до н. э. у города Колима
 Ла-Кампана (национальный парк) — национальный парк в Чили
 Ла-Кампана (гора) — гора в горной системе Кордильера-де-ла-Коста (Чили)